Metrostation Kraainem (in het Frans Crainhem genoemd), Brussels metrostation
 Kraainem, faciliteitengemeente in Vlaams-Brabant, in het Frans onofficieel ook Crainhem genoemd